Влади́мир Булга́ков:
 Булгаков, Владимир Васильевич (род. 1949) — российский военачальник, генерал-полковник, Герой Российской Федерации.
 Булгаков, Владимир Петрович (1947—2003) — советский и украинский футболист, тренер.